Рённе (, ):
 Рённе — город Дании, порт на западном побережье острова Борнхольм. Административный центр муниципалитета Борнхольм (Столичная область).
 Рённе —  баронский и дворянский род.
 Рённе, Егор Карлович (1788—1838) — барон, генерал-майор, командир лейб-гвардии Уланского Её Величества полка.
 
 Ренне, Константин Константинович (1901—1955) — советский конструктор артиллерийского оружия.
 Рённе, Лисе (род. 1978) — датская телеведущая.

См. также 
 Ренне (значения)